Strömsund (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Strömsund (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.